Cirnik je ime dveh krajev v Sloveniji :

 Cirnik, naselje v občini Brežice
 Cirnik, naselje v občini Mirna (nekdaj: občina Trebnje)